Павел Андреевич Френкель (1904, Москва — ?) — глава комитета 1-го лагерного отделения во время Норильского восстания.

Биография 
Родился в русской семье рабочих. Получил среднее образование, работал механиком, беспартийный.

В январе 1942 осуждён на 10 лет ИТЛ по статье 58-10 УК РСФСР. В июне 1942 осуждён на 10 лет ИТЛ по статье 58-10 части 2-й УК РСФСР. В 1943 осуждён на 25 лет ИТЛ и 5 лет лишения политических прав по статье 19 (недонесение), 58-2 и 58-11 УК РСФСР. Срок отбывал в Горлаге. Арестован 16 июля 1949, осуждён 28 сентября 1949 специальным лагерным судом ИТЛ МВД Красноярского края к 25 годам ИТЛ и 5 годам поражения в правах. 

3 июня 1953 по предложению заключённых возглавил комитет 1-го лагерного отделения и руководил забастовкой. Через 2 дня в 1-м лагерном отделении на расширенном заседании комитета, с приглашением представителей каждого барака и даже секции, заключённые обсуждали поправки Френкеля к документу “Почему мы бастуем” и принимали текст обращения в Президиум Верховного Совета СССР (копия — министру внутренних дел СССР). 8 июня участвовал в переговорах с администрацией. 10 июня П. А. Френкель созвал комитет, после чего общим решением предложена голодовка. 13 июня арестован среди прочих лидеров забастовки. 22 июня арестованному Френкелю предъявляются документы “Почему мы бастуем”, письма в Президиум Верховного Совета СССР, в ЦК КПСС и другие, переданные лагерниками в московскую комиссию, а попавшие в руки следствия. 27 августа лидеры забастовки привезены во внутреннюю тюрьму МВД в Красноярске.

Реабилитирован 8 мая 1956.

Литература 
 Климович Г. С. Восстание в Горлаге. “Независимая газета” № 107. 11 сентября 1991 года.
 Допросы П. А. Френкеля, Л. В. Коваленко, И. С. Касилова. Красноярский крайгосархив. Фонд № 2041, опись № 1, дело № 3, тома 1—11.
 База данных международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал».
 Мартиролог ФРЕНКЕЛЬ Павел (Пауль) Андреевич

Примечания

Ссылки 
 Единая база данных жертв репрессий в СССР

Участники Норильского восстания
Репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР